A Bajnokok reggelije kifejezés a következőket jelentheti:
 Bajnokok reggelije Kurt Vonnegut regénye
 Bajnokok reggelije Kurt Vonnegut azonos című regényéből készült film